Aiptasia tagetes är en havsanemonart som först beskrevs av Duchassaing de Fombressin och Giovanni Michelotti 1864.  Aiptasia tagetes ingår i släktet Aiptasia och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
tagetes